Суперкубок Туреччини з футболу 1985 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 червня 1985 року між чемпіоном Туреччини «Фенербахче» та володарем кубка Туреччини «Галатасараєм».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt  
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1985
Туреччина
1985 у турецькому спорті